Der Besucher steht für:

Filme:
 Der Besucher (1982), niederländischer Film von Orlow Seunke 
 Der Besucher (1991), deutscher Film von Dror Zahavi
 Der Besucher (2008), finnisch-estnischer Film von Jukka-Pekka Valkeapää 
 Der unheimliche Besucher, US-amerikanisch-schwedischer Film von László Benedek (1971)

Romane:
 Der Besucher (Konrad) von György Konrád (1969)
 Der Besucher (Waters) von Sarah Waters (2009)

Sonstiges:
 Der Besucher, deutscher Titel von Le Visiteur, Theaterstück von Éric-Emmanuel Schmitt

Siehe auch:
 Die Besucher
 Der Besuch, Film von Bernhard Wicki (1965)